Sustrato (o substrato) hace referencia a varios artículos:

Biología
 Sustrato o subsuelo; capa de suelo debajo de la capa superficial del mismo.
 Sustrato o tierra para macetas.
 Sustrato (biología); superficie en la que una planta o un animal vivo.
 Sustrato (ecología); parte del biotopo donde determinados seres vivos realizan sus funciones vitales.

Química
 Sustrato (bioquímica); molécula sobre la que actúa una enzima.
 Sustrato (química); especie química que se considera, de forma explícita, objeto de la acción de otros reactivos.

Electrónica
 Substrato (electrónica); en obleas electrónicas y electrónica de película delgada, es el material físico sobre el que se aplica un dispositivo semiconductor (por ejemplo, una célula fotovoltaica o un circuito integrado).

Lengua
 Sustrato lingüístico, influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada en un territorio sobre la lengua que la sustituye.